Kamtjatkas vulkaner är en stor grupp vulkaner på den ryska halvön Kamtjatka.

Lista över Kamtjatkas vulkaner 

  
 
Listor över vulkaner
Vulkaner